

Codici 
 KUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yakushima (Giappone)
 kum – codice ISO 639-3 della lingua cumucca

Monti
 Kum  – montagna della Slovenia nelle Prealpi Slovene orientali

Persone 
 Christian Kum  – calciatore olandese